Тетин може бити:

 Тетин (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Тетин (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република